Cristina da Dinamarca, Rainha da Noruega (1118-1139) — princesa da Dinamarca, filha de Canuto Lavard, casou com Magnus IV da Noruega
 Cristina da Dinamarca (rainha da Suécia) (1120/25-1170) — princesa da Dinamarca, filha de Björn Flanco de Ferro, casou com Erico IX da Suécia
 Cristina da Dinamarca (1521–1590) — princesa da Dinamarca, filha de Cristiano II da Dinamarca, casou primeiro com Francisco II Sforza, Duque de Milão, e depois com Francisco I, Duque da Lorena
 Cristina da Saxônia (1461–1521) — rainha consorte da Dinamarca, casada com João da Dinamarca

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história